Jens Christian Skou – biochimico danese, premio Nobel per la chimica 1997
 Per Skou – dirigente sportivo e calciatore norvegese
 Sophia Skou – nuotatrice danese